Нигран ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Виго.  Занимает площадь 34,9 км². Население — 17 909 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 42 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Nigrán
 Turismo Nigrán
 Información sobre Val Miñor
 Información sobre Nigrán
 Nigrán, Turismo Rías Bajas

Муниципалитеты Понтеведры
Города Понтеведры